«Неи́зданное» — музыкальный сборник, составленный из сохранившихся самых ранних записей группы «Машина времени», охватывающих 1969—1976 годы. Выпущен в 1996 году.

Песня «This happened to me» первоначально входила в самый первый, ещё англоязычный магнитоальбом «Time Machines», записанный в подражание альбому «Битлз» «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера».
Ещё несколько песен («Летучий голландец», «Черно-белый цвет» и «В круге чистой воды») были первоначально включены в магнитоальбом «Летучий голландец» (известный также как «Запись для «Музыкального киоска»).

Сборник интересен тем, что на нём представлены ранние композиторские работы двух других ведущих музыкантов группы (песни «Песня про миллионера» и «Продавец счастья» — первые композиторские работы Александра Кутикова, а «Круг чистой воды» — Евгения Маргулиса, который её же и спел — то есть это самая ранняя сольная запись Маргулиса в истории группы).

В 2004 году в составе второй антологии «Машины времени» (18 дисков) выпущено продолжение сборника «Неизданное. Том 2».

Список композиций сборника «Неизданное» 
Автор всех песен, кроме отмеченных — А. Макаревич
 This happened to me — 2:05 — 1969
 Последние дни — 2:06 — 1971
 Помогите — 2:20 — 1971
 Я сегодня один — 4:29 — 1971
 Замок в небе — 3:13 — 1972
 Песня про миллионера — А. Кутиков - А. Макаревич — 3:44 — 1972
 Продавец счастья — А. Кутиков - А. Макаревич — 2:49 — 1972
 Летучий Голландец — А. Макаревич - Б. Баркас — 6:53 — 1976
 В круге чистой воды — 4:55 — 1976
 Черно-белый цвет — 3:14 — 1976
 Я смотрю в окно — 6:51 — 1974

В записях участвовали 
 А. Макаревич — гитара, клавишные, вокал;
 А. Кутиков — бас, вокал;
 Е. Маргулис — бас, гитара, вокал;
 С.Кавагоэ — орган, ударные
и другие музыканты, игравшие в группе «Машина времени» в 1969—1976 годах, включая:
 Игорь Мазаев — бас-гитара;
 Юрий Борзов — ударные
 Игорь Саульский — клавишные и др.

Дополнительный персонал 
 Звукорежиссёры — А. Бармаков, А. Кутиков
 Художник — А. Гусев

Список композиций сборника «Неизданное. Том 2» 
Автор всех песен, кроме отмеченных — А. Макаревич
 Будет день — 3:29) — 1980
 20 лет — 4:20 — 1980
 Бег по кругу — 3:35 — 1982
 В Никитском ботаническом саду — 2:15 — 1980
 Кафе «Лира» — 3:44 — 1980
 Право — 3:06 — 1980
 Марионетки — 4:01 — 1975
 Ах, что за Луна — П. Подгородецкий - А. Макаревич — 2:25 — 1980
 Новый дом — 2:36 — 1982
 Шахматы — 2:59 — 1984
 Первый из первых (Певец-одиночка) — А. Зайцев — 2:34 — 1984
 Три окна — 5:54 — 1980

Участники записи 
 Андрей Макаревич — гитара, вокал;
 Александр Кутиков — бас, вокал;
 Валерий Ефремов — ударные;
 Александр Зайцев — клавишные, вокал;
 Петр Подгородецкий — клавишные, вокал

Ссылки 
«Неизданное» на сайте Discogs

Сборники 1996 года
1996_2